Basauxia är ett släkte av svampar. Basauxia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Basauxia